

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 32, w tym 20 podstawowych
 Ludwików – część miasta Bełchatów
 Ludwików – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Ludwików – część miasta Tomaszów Mazowiecki
 Ludwików – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Spiczyn 
 Ludwików – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Ludwików – część wsi Stanisławów w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Ludwików – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Ludwików – część wsi Zieleniew w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Ludwików – część wsi Osiny w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Ludwików – osada w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Andrespol
 Ludwików – część wsi Sobień w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów
 Ludwików – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Ludwików – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Ludwików – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Ludwików – część wsi Grabowiec w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Ludwików – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Ludwików – część wsi Sanie w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno 
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów 
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck 
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin 
 Ludwików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos
 Ludwików – przysiółek wsi Jadwisin w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Strachówka
 Ludwików – część wsi Kulczyn w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Ludwików – część wsi Łopuszno w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Ludwików – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Ludwików – część wsi Bobrowo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów 
 Ludwików – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice

Zobacz też 
 Ludwikowo, Nowy Ludwików, Ludwinów, Ludwiki